Erik Sundin – ex calciatore svedese
 Mats Sundin – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Michael Sundin – conduttore televisivo, attore e ballerino britannico
 Niklas Sundin – chitarrista svedese
 Olle Sundin – sciatore alpino svedese
 Ronnie Sundin – ex hockeista su ghiaccio svedese